Иван Холмогоров:
 Холмогоров, Иван Васильевич (1803—1890) — юрист, профессор и почётный член Харьковского университета.
 Холмогоров, Иван Николаевич (1819—1891) — русский ориенталист, востоковед-арабист и специалист по персидской литературе.